Cabernet puede referirse a:

Cabernet Sauvignon, variedad de uva vinífera tinta.

Cabernet Franc, otra variedad de uva vinífera tinta.

Cabernet Vocal, grupo musical de Argentina.